«Вин-Чун» () — приключенческий фильм Юнь Вопхина, экранизация одной из легенд о возникновении техники единоборства стиля «Вин-Чун».

Сюжет 
Девушка по имени Им Винчхёнь на пару со своим старым другом и женихом, Лён Поктхоу, расправляются с бандитами, возглавляемыми вожаком по прозвищу Летающий Шимпанзе. Но получается это только после того, как монахиня покажет Винчхёнь основы нового стиля.

В ролях

Примечания

Ссылки 
   
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Юнь Вопхина
Кинокомедии Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга